Radonjić steht für:

 Radonjić-See, ein Stausee im Westen des Kosovo

Radonjić ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Radonjic (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Dejan Radonjić (* 1970), montenegrinischer Basketballtrainer und -spieler
 Nemanja Radonjić (* 1996), serbischer Fußballspieler
 Srđan Radonjić (* 1981), montenegrinischer Fußballspieler